Niemcy:
 Marzhausen – dzielnica gminy Neu-Eichenberg w kraju związkowym Hesja, w powiecie Werra-Meißen
 Marzhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Westerwald